Pappu Yadav ist der Name folgender Personen:

* Pappu Yadav (Politiker) (eigentlich Rajesh Ranjan; * 1967), indischer Politiker 
 Pappu Yadav (Ringer), indischer Ringer